Arco Escuro ou Porta do Mar antiga, na cerca velha de Lisboa
 Porta do Mar a São João, na cerca velha de Lisboa
 Porta Nova do Mar, na cerca fernandina de Lisboa